De Rijnslenk is de naam van twee grote slenksystemen in de aardkorst onder West-Europa:

De Boven-Rijnslenk;
de Beneden-Rijnslenk.

Soms wordt de naam Rijnslenk ook gebruikt voor de grote zwaktezone in de aardkorst die van de monding van de Rhône in de lijn Lyon, Bazel, Karlsruhe, Keulen en verder tot onder de Noordzee doorloopt. Dit is incorrect omdat de zwaktezone niet overal een slenk gevormd heeft. Beide bovengenoemde slenken zijn wel onderdeel van deze zwaktezone.